Uloth ist der Familienname folgender Personen:

 Balthasar Uloth (1608–1642), hessen-darmstädtischer Mediziner sowie Stadtphysikus von Darmstadt und Babenhausen
 Wilhelm Uloth (1804–1885), deutscher Kommunalpolitiker, Jurist und Regierungsrat